Códon
Codon (género)
José María Codón

Veja Também
Condon

Desambiguação